Plusieurs rues, en France, sont nommées rue du Maréchal-Joffre (ou rue Maréchal-Joffre selon les cas) en mémoire de Joseph Joffre :
 la rue du Maréchal-Joffre à Bordeaux ;
 la rue du Maréchal-Joffre à Colombes ;
 la rue Maréchal-Joffre à Nantes ;
 la rue Maréchal-Joffre à Nice ;
 la rue du Maréchal-Joffre à Pau ;
 la rue du Maréchal-Joffre à Versailles.